Omar sau Omer, prenume cu origini diferite:
 Variantă ortografică - în transcripție engleză:'Umar
 Omar - (عمر‎) nume arab, frecvent în familiile musulmane, dat, în general în amintirea califului Omar ibn Al Hattab; provine din 'Amir - „în floare” sau „prosper”, legat de rădăcina „amara” - „a trăi îndelung”, „a prospera” și de umr, care înseamnă „viață”. În versiune bosniacă, Omer.
 Omar - (אומר) nume ebraic, în (Biblie), fiul lui Elifaz, fiul cel mare al lui Esau, nume dat uneori în rândurile evreilor iemeniți -vorbitor, legat de verbul „amar” - a vorbi
 Omer(עומר) - prenume ebraic, uzual în Israel, însemnând „snop”, se dă uneori unui prunc născut în timpul sărbătorii de Pesah sau al numărătorii Omerului din calendarul evreiesc (între sărbătorile Pesah și Simhat Torá)
 O variantă în hindi: Amar (din sanscrită = Amara; a + mara = a muri) care înseamnă nemuritor, viață lungă
 Nume de familie mai puțin popular în Casta Superioară Hindu Banias: a se vedea Omar
 O piatră fin granulată, cu o bulă de aer în interiorul ei

Personalități

Sport 
 Omer Kopić
 Omer Pobrić
 Omar Ahmed, boxer din Kenya
 Gabriel Omar Batistuta, fost jucător internațional de fotbal din Argentina
 Omar Bravo, jucător internațional de fotbal din Mexic
 Omar Sivori, fost jucător internațional de fotbal din Argentina și Italia
 Sergio Almirón Omar, fost jucător internațional de fotbal din Argentina
 Omar Vizquel, jucător din Liga Profesionistă de Baschet care joacă pentru Giants din San Francisco
 Omar Mena, alergător de cursă și teren din Cuba
 Omar Pinzón, înotător spate din Columbia
 Omar Samra, primul egiptean care a urcat pe Muntele Everest
 Omar Camporese (n. 1968), fost jucător profesionist de tenis din Italia
 Omarr Smith (n. 1977), fundaș în fotbalul american, plecat înapoi la SaberCats San Jose
 Omarr Morgan (n. 1976), cel care bate loviturile de colț pentru Roughriders Saskatchewan din Liga de Fotbal canadian

Muzică 
 Omar Rodriguez-Lopez, chitarist și compozitor al The Mars Volta și fost chitarist al At the Drive-In
 Omar Lye-Fook, cântăreț britanic de muzică soul, muzician, unul dintre fondatorii mișcării Neo Soul din anii 1990
 Omar Naber, cântăreț din Slovenia
 Don Omar, artist de reggaeton din Puerto Rico
 Omarion (n. 1984), cântăreț american de R&B, actor, compozitor, producător casă de discuri, dansator
 Omar Khairat (n. 1949), pianist și muzician egiptean, fondator al Conservatorului Egiptean
 Omar Faruk Tekbilek (n. 1951), virtuos flautist din Turcia

Actorie 
 Omar Epps, actor american
 Omar Gooding, actor american
 Omar Benson Miller, actor american
 Omar Sharif, actor nominalizat la premiul Academiei Egiptene

Altele 
 Saint Omer, sfânt și denumire de lăcaș după numele Sfântului Omer
 Omar al-Bashir (n. 1944), dictatorul Sudanului
 Omar Bradley, general 5 stele din armata SUA
 Omar Bongo, Președintele Republicii Gabon în perioada 1967-2009
 Omar Bradley, unul dintre principalii comandanți din armata SUA în Africa de Nord și Europa din timpul celui de-al Doilea Război Mondial
 Omar ibn Al-Khattab, al doilea Calif al lui Mohammed, profetul Islamului
 Omar Haiām, poet medieval persan și om de știință
 Omar Little, personaj din drama The Wire transmis de HBO
 Omar Mukhtar, lider al mișcării de rezistență împotriva ocupației militare italiene din Libia
 Omar Torrijos, comandant în Garda Națională din Panama și liderul de facto din Panama în perioada 1968-1981
 Mohammed Omar, lider al talibanilor din Afganistan și fostul conducător din Afganistan
 [Omar], câștigător la Red Bull Bc

Locuri 
 Omar, Konar, sat în Afganistan
 Omar, Sulu, municipalitate în Filipine
 Marea Moschee din Gaza, numită alternativ Al-Omari în cinstea lui Omar ibn Al-Khattab

Alte utilizări 
 Omarolluk, caracteristică existentă uneori în rocile sedimentare
 Uraganul Omar, uragan din 2008 din Oceanul Atlantic
 Omar, societate de cyborgi din jocul pe calculator Deus Ex: Invisible War
 Organizatia non-guvernamentală și de caritate pentru înlăturarea minelor și pentru reabilitare din Afganistan,
 Omar (album), album în pregătire a lui Don Omar.

A se vedea de asemenea 
 Umar (dezambiguizare)
 Omagh
 Ömer

Prenume masculine